Europene
Țări
Țări
Lista
Lista